Горбы () — село,
Городищенский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123082407. Население по переписи 2001 года составляло 121 человек .

Географическое положение 
Село Горбы находится на левом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на реке сделана большая запруда (озеро Плотыча),
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Млинцы,
на противоположном берегу — село Плотыча.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Примечания